Príncipe Eugênio pode se referir a:

Pessoas
 Eugénio de Saboia, militar do Sacro Império Romano-Germânico e Império Austríaco
 Eugênio, Duque da Nerícia, pintor e colecionador de arte sueco

Navios
 , um couraçado operado pela Marinha Austro-Húngara entre 1914 e 1918
 , um cruzador pesado operado pela Kriegsmarine entre 1940 e 1945
 , um monitor operado pela Marinha Real Britânica entre 1915 e 1919
 , um cruzador rápido operado pela Marinha Real Italiana entre 1936 e 1950

Outros
 "Prinz Eugen, der edle Ritter", uma canção folclórica austro-germânica sobre Eugênio de Saboia
 7.ª Divisão Voluntária de Montanha SS Prinz Eugen, uma divisão da Waffen-SS